«Ка́рточный до́мик» () — американский веб-сериал в жанре политического триллера, созданный Бо Уиллимоном. Адаптация одноимённого мини-сериала BBC по одноимённому роману .

Премьера первого сезона шоу, состоящего из 13 эпизодов, состоялась на сервисе Netflix 1 февраля 2013 года. Действие сериала происходит в Вашингтоне. Съёмки второго сезона, также состоящего из 13 серий, прошли с апреля по ноябрь 2013 года и вышли в эфир 14 февраля 2014 года. Премьера третьего сезона состоялась 27 февраля 2015 года на Netflix. Четвёртый сезон вышел 4 марта 2016 года. В январе 2016 года стало известно, что сериал продлён на пятый сезон. В декабре 2017 года были слухи о закрытии сериала после 5 сезона. В январе 2018 года сериал продлен на 6 сезон, который стал финальным. Премьера шестого сезона состоялась на Netflix 2 ноября 2018 года.

Сюжет 
Амбициозный конгрессмен от Демократической партии Фрэнк Андервуд в обмен на обещание сделать его Государственным секретарём США помогает Гаррету Уокеру стать президентом США. Однако после выборов глава администрации президента Линда Васкес сообщает Андервуду, что он не получит должность. Взбешённые предательством Фрэнк и его жена готовы пойти на всё, чтобы отомстить новоиспечённому президенту.

Исполнители — персонажи

Администрация США 
 Кевин Спейси — Фрэнсис (Фрэнк) Андервуд, партийный организатор большинства в Палате Представителей Конгресса США, конгрессмен от 5 избирательного округа Южной Каролины (1—14 серии), вице-президент США (14—26 серии), 46-й президент США (с 26 серии), муж Клэр Андервуд. (1—5 сезоны). Умер при загадочных обстоятельствах. На самом деле, убит Дагом Стэмпером передозировкой лекарством (1—5 сезоны).
 Робин Райт — Клэр Андервуд, руководитель некоммерческой организации «Инициатива чистой воды» (1—14 серии), вторая леди США (14-26 серии), первая леди США (с 26 серии), посол США при ООН (с 29 по 37 серию), кандидат в вице-президенты США (с 50 по 61 серию), вице-президент США (с 61 по 65 серию), 47-й президент США (с 65-й серии), жена Фрэнка Андервуда, состояла в отношениях с фотохудожником по имени Адам Голуэй (1 сезон), а позже с писателем Томасом Йейтсом (4-5 сезоны). В 6 сезоне оказалась беременна от Фрэнка. (1—6 сезоны).
 Майкл Келли — Дуглас (Даг) Стэмпер, руководитель аппарата партийного организатора (1—14 серий), руководитель аппарата вице-президента США (14—26 серии), руководитель аппарата президента США (с 38 по 65 серию). Убит Клэр Андервуд в финале сериала. (1—6 сезоны).
 Дерек Сесил — Сет Грейсон, пресс-секретарь вице-президента США (18-26 серии), пресс-секретарь Белого Дома (с 26 по 65 серию) (2—6 сезоны).
 Нив Кэмпбелл — Лиэнн Харви, политтехнолог, руководитель предвыборной кампании Андервудов на выборах 2016 года, глава администрации Президента США (65 серия), погибла в 65-й серии в автокатастрофе при загадочных обстоятельствах (4—5 сезоны).
 Кэмпбелл Скотт — Марк Ашер, политтехнолог, особый советник кампании Республиканской партии на выборах 2016 года, после выборов — особый советник в Белом доме(5 сезон), вице-президент США (6 сезон). В 6 сезоне состоял в отношениях с Аннет Шепард. (5-6 сезоны).
 Патриша Кларксон — Джейн Дэвис, заместитель секретаря международной торговли США — особый советник Клэр Андервуд. Погибла при загадочных обстоятельствах, обнаружена мёртвой в доме Марка Ашера. (5-6 сезоны).
 Махершала Али — Реми Дэнтон, партнер в Лоббистской конторе Clandon Hill (1—26 серий), руководитель аппарата президента США (с 27—36 серии), лоббист Реймонда Таска (с 44 серии), состоит в отношениях с Джеки Шарп (2—4 сезоны).
  — Эдвард Мичем, сотрудник полиции капитолия (1—14 серии), сотрудник секретной службы, начальник охраны Андервуда (14—43 серии), в 43 серии погиб защищая Фрэнка Андервуда от выстрела Лукаса Гудвина (1—4 сезоны).
  — Гаррет Уокер, 45-й президент США (1—26 серии), бывший губернатор Колорадо (1—5 сезоны).
 Джоанна Гоинг — Патриция (Триша) Уокер, первая леди США (1—26 серии), жена Гаррета Уокера (1—3 сезоны).
  — Джим Мэтьюс, вице-президент США (1—14 серии), губернатор Пенсильвании (с 15 серии) (1, 5 сезоны).
 Рид Берни — Дональд Блайт, конгрессмен от штата Вермонт, автор закона об образовании (в 1 сезоне), вице-президент США (с 27 серии), с 43 по 45 серию исполнял обязанности президента США пока Андервуд был в коме (1—5 сезоны).
 Джейн Аткинсон — Кэтрин Дюран, госсекретарь США (1-5 сезоны), умерла от болезни, позже оказалось, что она инсценировала собственную смерть и жила во Франции. Убита в 71 серии. (1—6 сезоны).
 Сакина Джаффри — Линда Васкес, руководитель аппарата президента США (1—20 серии) (1—2, 6 сезоны).
  — Нэнси Кауфбергер, секретарь Фрэнка Андервуда (1—20 серии) (1—2 сезоны).
 Джереми Холм — Натан Грин, заместитель директора, позже директор контртеррористического центра ФБР (2—6 сезоны).
 Сэмюэль Пэйдж — Коннор Эллис, консультант по медиа, который становится директором по связям Клэр Андервуд.

Конгресс США 
 Кори Столл — Питер Руссо, конгрессмен от 1 избирательного округа Пенсильвании, кандидат в губернаторы штата Пенсильвания, состоял в отношениях с Кристиной Галлагер, убит Фрэнком Андервудом в 11 серии. По официальной версии покончил с собой (1—11 серии) (1, 4 сезоны).
 Кристен Коннолли — Кристина Галлагер, помощница Питтера Руссо (1—14 серии), помощница Президента США (14-20 серии), состояла в отношениях с Питером Руссо, (1-20 серии) (1—2 сезоны).
 Молли Паркер — Жаклин (Джеки) Шарп, конгрессвумен от штата Калифорния, партийный организатор большинства в палате представителей Конгресса США (16—26 серии), заместитель партийного организатора меньшинства в палате представителей Конгресса США (с 27 серии), кандидат в президенты США от демократической партии, состоит в отношениях с Реми Дэнтоном (2—4 сезоны).
  — Боб Бёрч, спикер палаты представителей Конгресса США (1—26 серии), лидер меньшинства палаты представителей Конгресса США (с 27 серии) (1—5 сезоны).
 Кёртис Кук — Терри Вомак, лидер большинства в палате представителей Конгресса США (4—26 серии), партийный организатор меньшинства в палате представителей Конгресса США (с 27 серии) (1—5 сезоны).
 Кевин Килнер — Майкл Керн, сенатор от штата Колорадо, претендент на должность государственного секретаря (1—2 серия) (1—2 сезоны).
 Бенито Мартинез — Гектор Мендоза, лидер большинства в Сенате США (2—3 сезоны).
 Джеймс Мартинез — Алекс Ромеро, конгрессмен от штата Аризона, член Демократической партии, глава комитета «По объявлению войны», позже член Юридического комитета Палаты Представителей (5 сезон).
 Сисели Тайсон — Дорис Джонс, конгрессвумен от штата Южная Каролина, предстоящий выход на пенсию которой мог дать Клэр Андервуд возможность получить место в Палате представителей США (4 сезон)

Журналисты 
 Кейт Мара — Зои Барнс, корреспондент газеты Washington Herald (1—4 серии), старший репортер в Slugline (5—14 серии), была в отношениях с Фрэнком Андервудом, позже с Лукасом Гудвином, убита Фрэнком Андервудом в 14 серии. По официальной версии оступилась и упала под поезд вашингтонского метро (1—2, 4 сезоны).
  — Лукас Гудвин, заместитель главного редактора газеты Washington Herald (1—17 серии), состоял в отношениях с Зои Барнс, стараниями администрации Фрэнка Андервуда был осуждён на длительный срок за кибертерроризм, в 41 серии был освобождён по программе защиты свидетелей, в 43 серии выстрелом из пистолета ранил Фрэнка Андервуда, но был убит Эдвардом Мичемом (1—4 сезоны).
 Констанс Зиммер — Джанин Скорски, корреспондент газеты Washington Herald в Белом Доме (1—8 серии), репортер в Slugline (8-14 серии), после убийства Зои Барнс оставила журналистику (1—2 сезоны).
 Можан Марно — Айла Сайад, корреспондент газеты Wall Street Telegraph в Белом Доме (до 31 серии), изгнана Сетом Грейсоном из Белого дома за нарушение протокола во время пресс-конференции Президента (2—3 сезоны).
 Ким Диккенс — Кейт Болдуин, корреспондент газеты Wall Street Telegraph в Белом Доме (с 32 серии), состояла в отношениях с Томасом Йейтсом (3—5 сезоны).
 Борис Макгивер — Том Хаммершмидт, главный редактор газеты Washington Herald (1—5 серии), после смерти Лукаса Гудвина раскрыл преступления Фрэнка Андервуда, позже вернулся в Washington Herald. Убит в 6 серии 6 сезона по приказу Клэр. (1—6 сезоны).
 Кэтлин Шелфант — Маргарет Тилден, владелица газеты Washington Herald (1, 4—5 сезоны).

Прочие персонажи 
 Рэйчел Броснахэн — Рэйчел Поснер, проститутка, пойманная с Питером Руссо, в 26 серии пыталась убить Дага Стэмпера, после чего он восстанавливался на протяжении года, в 39 серии убита Дагом Стэмпером (1—3 сезоны).
 Сандрин Холт — Джиллиан Коул, помощница Клэр Андервуд в некоммерческой организации «Инициатива чистой воды» (3—14 серии), руководитель некомерческой организации «Инициатива чистой воды» (с 14 серии) (1—2 сезоны).
  — Фредди Хейс, владелец кафе Freddy’s BBQ (1—22 серии), садовник в Белом доме (34—50 серии) (1—4 сезоны).
 Бен Дэниэлс — Адам Голуэй, фотохудожник, состоял в отношениях с Клэр Андервуд (1—2 сезоны).
 Джеральд Макрейни — Реймонд Таск, мультимиллиардер с состоянием более 40 миллиардов, наставник президента Гаррета Уокера, по его рекомендации Уокер номинировал Андервуда в вице-президенты, враждовал с Фрэнком Андервудом, однако его показания в Конгрессе в 26 серии привели к отставке президента Уокера, в 44 серии помог урегулировать кризис с Россией (1—5 сезоны).
 Гил Бирмингем — Даниэл Лэнэган, владелец казино в Миссурри, участник схемы по отмыванию денег на избирательные кампании Демократической партии (2 сезон).
  — Ксандр Фэн, китайский мультимиллиардер с состоянием более 50 миллиардов, бизнес-партнер Реймонда Таска (2 сезон).
 Джимми Симпсон — Гэвин Орсей, хакер, сотрудник контртеррористического центра ФБР (с 27 серии), помог Дагу Стэмперу посадить Лукаса Гудвина (2—3 сезоны).
 Ларс Миккельсен — Виктор Петров, президент Российской Федерации (3—6 сезоны).
 Элизабет Марвел — Хизер Данбар, генеральный солиситор США (до 30 серии), кандидат в президенты США от демократической партии (30—46 серии) (2—4 сезоны).
 Пол Спаркс — Томас Йейтс, писатель, спичрайтер Клэр Андервуд, состоял в отношениях с Кейт Болдуин, а позже с Клэр Андервуд (с 49 серии), отравлен Клэр Андервуд в 64 серии (3—5 сезоны).
 Эллен Бёрстин — Элизабет Хэйл, мать Клэр Андервуд, умерла от препарата данного ей Клэр Андервуд (4 сезон).
 Юэль Киннаман — Уиллиам (Уилл) Конвэй, кандидат в президенты от республиканской партии США, губернатор Нью-Йорка (4—5 сезоны).
 Колм Фиори — Теодор Брокгарт, генерал, кандидат в вице-президенты от республиканской партии США (4-5 сезоны).
 Дамиан Янг — Эйдан Макаллен, владелец одной из лучших компаний по обработке данных в США, сотрудник АНБ, близкий друг семьи Лиэнн Харви, не выдержав давления Андервудов сбежал из США, покончил жизнь самоубийством в 62 серии (4—5 сезоны).
  — Джин Клэнси, мэр города Гаффни, Южная Каролина.
  — Гари Стэмпер, брат Дага Стэмпера.
 Венди Мониз — Лаура Моретти, подруга и любовница Дага Стэмпера, по вине которого потеряла своего супруга из-за донорской печени, необходимой для Андервуда (4-5 сезоны).

Производство 

Съёмки первого сезона начались в январе 2012 года в округе Харфорд (штат Мэриленд). Съёмки в 2013 году в основном проходили в Балтиморе (штат Мэриленд).

В начале июля 2014 года стало известно о том, что российская делегация в ООН заблокировала запрос продюсеров телесериала на съёмку двух эпизодов третьего сезона в помещениях Совета Безопасности. Позиция России связана с тем, что это помещение должно быть доступно постоянно на случай непредвиденной ситуации в мире. Реакция российских дипломатов последовала спустя неделю после заявления генсека ООН Пан Ги Муна о необходимости запечатлеть в сериале Совбез для осведомления людей о деятельности организации.

30 октября 2017, вслед за обвинениями в сексуальных домогательствах в сторону Спейси, Netflix объявил, что шестой сезон станет для шоу последним; на следующий день стало известно, что производство шестого сезона было приостановлено. 3 ноября 2017 года было объявлено, что Спейси был уволен из сериала. Впоследствии открытые в связи с обвинениями уголовные дела были закрыты.

В ролях

Основной состав 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Отзывы 
Сериал получил положительные отзывы критиков. На Metacritic рейтинг первого сезона сериала составляет 76 баллов из 100 на основе 24 рецензий, рейтинг второго сезона составляет 80 баллов из 100 на основе 25 рецензий.

Эпизоды

Награды и номинации

Награды 
 2015 — «Золотой глобус»
 Лучшая мужская роль в драматическом сериале (Кевин Спейси)
 2015 — «Эмми»
 Лучший приглашённый актёр в драматическом сериале (Рег Кэти)

Номинации 
 2015 — «Золотой глобус»
 Лучший драматический сериал
 Лучшая женская роль в драматическом сериале (Робин Райт)

Примечания

Ссылки 

 «Политикам нужно обладать долей сумасшествия». Интервью с Майклом Доббсом — автором романа и исполнительным продюсером сериала «Карточный домик»
 «Политики говорят, что „Карточный домик“ — на 99 процентов правда». Интервью с исполнительницей главной женской роли в сериале Робин Райт

Карточный домик
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Телесериалы США, завершённые в 2018 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Политические телесериалы США
Телесериалы-триллеры США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Экранизации романов Великобритании
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Вашингтоне
Телесериалы Media Rights Capital
Оригинальные программы Netflix
Программы — лауреаты премии «Эмми»
Программы — лауреаты премии Пибоди